Zea steht für:
 Zea, Pflanzengattung in der Familie der Süßgräser, bekannteste Art darunter der Mais (Zea mays)
 ein 1993 veröffentlichtes Album der belgischen Band dEUS
 eine 2001 veröffentlichte Platte des afrikanischen Sängers Papa Wemba
 das zweitgrößte Hafenbecken von Piräus, Kriegshafen in der Antike, heute Yachthafen (Zea Marina)

Zea ist der Familienname folgender Personen:
 Francisco Antonio Zea (1770–1822), kolumbianischer Botaniker und Politiker
 Kristi Zea (* 1948), US-amerikanische Szenenbildnerin, Kostümbildnerin und Filmproduzentin
 Leopoldo Zea Aguilar (1912–2004), mexikanischer Philosoph
 Natalie Zea (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin

zea steht für:
 Seeländisch, Sprachcode nach ISO 639-3

ZEA steht für:
 Zearalenon, ein Mykotoxin

ZEA